Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-francouzský pár Mahesh Bhupathi a Michaël Llodra, jehož členové nestartovali společně. Llodra se turnaje nezúčastnil. Spoluhráčem Bhupathiho se stal Uzbek Denis Istomin, s nímž ve čtvrtfinále nestačil na dvojici Rohan Bopanna a Ajsám Kúreší.

Deblový titul získal druhý nasazený indicko-pákistánský pár Rohan Bopanna a Ajsám Kúreší, když ve finále přehrál zkušenou nejvýše nasazenou kanadsko-srbskou dvojici Daniel Nestor a Nenad Zimonjić po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Bopanna s Kúreším získali na okruhu ATP Tour pátý společný titul. Pro každého člena vítězného páru to byla celkově desátá deblová i kariérní trofej.

Nasazení párů 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finále)
  '''Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (vítězové)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Michail Južnyj ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2014